Westerend (Waadhoeke), een buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland
De Westereen (in het Nederlands: Zwaagwesteinde), een dorp in de Nederlandse provincie Friesland